Севлиево може да се отнася за:

 Севлиево, град в Северна България
 Община Севлиево, община в Северна България
 Севлиево, спортен клуб